Buzz steht für:

 Buzz (Vorname), männlicher Vorname
 Buzz, Markenname der polnischen Fluggesellschaft Ryanair Sun
 Buzz (Fluggesellschaft), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Buzz, Außenauftritt von Ryanair Sun, einer polnischen Fluggesellschaft
 Buzz!, eine Quizspieleserie für PlayStation
 Buzz SouthAfrika, Südafrikanisches Online-Magazin in englischer Sprache
 VW ID. Buzz, ein Minivan von VW
 ursprünglicher Name der Zeitschrift De:Bug
 Codename der Linux-Distribution Debian in der Version 1.1, siehe Debian #Versionsgeschichte

Siehe auch:
 Butz
 Buz